Палата представителей () — нижняя палата Конгресса Колумбии. Палата представителей состоит из 166 депутатов, избираемых на четырёхлетний срок.

Избирательная система 
Каждый департамент Колумбии соответствует избирательному округу. Представительство от каждого округа зависит от населения данного департамента. Кроме этого, существует 4 отдельные позиции, по которым избирают представителей: от индейского населения страны, от афро-колумбийцев, от прочих меньшинств и от колумбийцев, живущих за рубежом.

Одно место парламента рассчитывается на каждые 250 тыс. жителей, а также на остаток свыше 125 тыс.

Депутатом палаты может стать любой гражданин Колумбии, достигший 25 лет на момент выборов.

Избирательные округа и представительство

Ссылки 
 Палата представителей Колумбии. Официальный сайт

Колумбия 
Государственное устройство Колумбии
Политика Колумбии
Парламент Колумбии